Los términos ORS, Ors  u ors pueden hacer mención a:

 Ors es una población francesa;

 ORS es el acrónimo de Old Red Sandstone, una arenisca típica de la Gran Bretaña;

 ORS es el acrónimo del nombre en inglés de sales de rehidratación oral (SRO), oral rehidratation salts, y utilizado en otros idiomas por extensión;

 ORS es el acrónimo del nombre en inglés de la Sociedad de Investigación Ortopédica, Orthopaedic Research Society.